Pierre Bernard fait notamment référence à :

 Pierre Bernard (15?-1618), le maire de Nantes de 1615 à 1617 ;
 Pierre Bernard (1704-1777), peintre, portraitiste et pastelliste français ;
 Pierre Bernard (1730-1788), menuisier français, connu pour ses sièges ;
 Pierre Bernard (1761-18?), architecte français lauréat du Prix de Rome en 1782 ;
 Pierre Bernard (1810-1876), littérateur et journaliste français ;
 Pierre Bernard (1859-1899), photographe et médécin français ;
 Pierre Bernard (1907-1943), Compagnon de la Libération ;
 Pierre Bernard (1914-2014),  athlète français  ;
 Pierre Bernard (1931-2011), homme politique français, ancien député européen ;
 Pierre Bernard (1932-2014), footballeur français ;
 Pierre Bernard (1934-),  homme politique français, ancien député de la Seine-Saint-Denis ;
 Pierre Bernard (1934-2020), homme politique français, ancien député du Tarn ;
 Pierre Bernard (1942-2015), graphiste français ;
 Pierre Bernard (1989-), joueur français de rugby à XV.